

Musique
In the End est une chanson de Linkin Park, 4e single de l'album Hybrid Theory (2000);
In the End est une chanson de Snow Patrol, 4e single de l'album Fallen Empires (2011) ;
In The End est une chanson et le  solo de Kat DeLuna, issu de l'album 9 Lives (2007) ;
In The End est une chanson de Black Veil Brides, 1er single de l'album Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones (2012) ;
In the End est un album du groupe The Cranberries (2019).

Cinéma
In the End est un film de 1913.